Lato – in geometria, ciascun segmento che congiunge due vertici adiacenti di un poligono
 Lato – fiume della provincia di Taranto
 Lato – antica città sull'isola di Creta
 Lato – disc jockey italiano
 Lato – un traghetto
 Grzegorz Lato – calciatore polacco

Pagine correlate 
 Laterale

Altri progetti